Ceratopycnis är ett släkte av svampar. Ceratopycnis ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Ceratopycnis